

Утяково — село, Гафурійський район, Башкортостан
 Утяково — присілок, Зеленодольський район, Татарстан